Le qualificazioni del singolare  del Barcelona Open Banco Sabadell 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Barcelona Open Banco Sabadell  2009 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Frederico Gil (Qualificato)
 Miša Zverev (ultimo turno)
 Daniel Gimeno Traver (Qualificato)
 Nicolás Massú (primo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Pablo Andújar (ultimo turno)
 Kristof Vliegen (ultimo turno)

 Albert Ramos (primo turno)
 Nicolás Lapentti (Qualificato)
 Michail Kukuškin (primo turno)
 Fabio Fognini (Qualificato)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Flavio Cipolla (ultimo turno)
 Santiago Ventura (Qualificato)

Qualificati 

 Frederico Gil
 Santiago Ventura
 Daniel Gimeno Traver
 Pere Riba

 Nicolás Lapentti
 Michail Kukuškin
 Fabio Fognini

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Barcelona Open Banco Sabadell 2009
ATP World Tour 2009